Наапет, также Нахапет () — армянское мужское личное имя.

Имя 
 Наапет Кучак — армянский поэт XVI века.

Другое 
 Наапет — советский художественный фильм.